Demòcrates, defensors de la democràcia
 Països Catalans:
 Demòcrates de Catalunya
 Demòcrates per Andorra
 Demòcrates Valencians
 Biografies:
Demòcrates o Damòcrates
 Demòcrates d'Afidna, orador atenenc 
 Demòcrates (filòsof pitagòric), filòsof pitagòric grec 
 Demòcrates (filòsof epicuri), filòsof epicuri grec 
 Demòcrates de Tenedos, esportista grec